De Primera División 1942/43 was de twaalfde uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 27 september 1942 en eindigde op 4 maart 1943.

Eindstand 

Zowel Granada als Espanyol wonnen hun degradatieduel en handhaafden zich.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1942/43